Mike Resnick – autore di fantascienza statunitense
 Milton Resnick – pittore ucraino

Pagine correlate 

 Resnik